Akçadağ (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Akçadağ (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Akçadağ